Ernst Fraenkel ist der Name folgender Personen:

* Ernst Fraenkel (Mediziner, 1844) (1844–1921), deutscher Gynäkologe
 Ernst Fraenkel (Mediziner, 1872) (1872–1943), deutscher Dermatologe 
 Ernst Fraenkel (Linguist)  (1881–1957), deutscher Sprachwissenschaftler
 Ernst Fraenkel (Historiker) (1891–1971), deutscher Historiker
 Ernst Fraenkel (Politikwissenschaftler) (1898–1975), deutsch-amerikanischer Jurist und Politikwissenschaftler